Název Šestajovice nese více obcí, které se nachází v České republice:
 Šestajovice (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Šestajovice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ

Externí odkazy